Koçlu (Bayramören), een dorp in het Turlse district Koçlu
 Koçlu (Akçaabat), een dorp in het Turlse district Akçaabat
 Koçlu (Hizan), een dorp in het Turlse district Hizan
 Koçlu (Kadirli), een dorp in het Turlse district Kadirli
 Koçlu (Kızıltepe), een dorp in het Turlse district Kızıltepe
 Koçlu (Şehitkâmil), een dorp in het Turlse district Şehitkâmil
 Koçlu (Siirt), een dorp in het Turlse district Siirt
 Koçlu (Yağlıdere), een dorp in het Turlse district Yağlıdere